— японське прізвище.

Відомі носії 
 Хасеґава Йосіміті (18?? — 1924) — японський військовий, генерал-губернатор Кореї.
 Хасегава Кадзуо (1908—1984) — японський актор.
 Хасегава Томокі (1957) — японський композитор та аранжувальник.
 Хасегава Ходзумі (1980) — японський боксер-професіонал.
 Хасегава Тосіхіро (1996) — японський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Азії. 
 Хасеґава Тохаку (1539—1610) — японський художник.

Японські прізвища